Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Krygowski – polski matematyk i fizyk
 Bogumił Krygowski – polski geolog, geograf i geomorfolog
 Mieczysław Krygowski – polski inżynier i wojskowy
 Stanisław Krygowski – polski prawnik, adwokat, działacz turystyczny, turysta górski i fotografik
 Tadeusz Krygowski – polski chemik
 Władysław Krygowski – prawnik, adwokat, działacz organizacji turystycznych, publicysta
 Zbigniew Jan Krygowski (1904–1992) – polski malarz i rzeźbiarz
 Zbigniew Jan Krygowski (1929–2003) – polski architekt
 Zdzisław Krygowski – polski matematyk